Hagane steht für:
 Hagane, deutscher Name des estnischen Dorfes Hagaste

Hagane (jap.  für Stahl) steht für:
 Hagane: The Final Conflict, Videospiel
 Hagane (Manga), Manga von Masaomi Kanzaki
 Hagane, Codename für die 4. Panzer-Disivison der Kaiserlich Japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs, siehe 4. Panzer-Division (Japanisches Kaiserreich)
 Hagane, Name des Hauptprotagonisten der Mangarreihe Glass Wings
 Hagane, Stahl zur Herstellung von Messern, siehe Tamahagane
 Hagane (Band), japanische Metal-Band